

Persone 
 Alexandre Denéréaz (1875-1947) – compositore svizzero
 David Dénéréaz (1889-1971) – politico svizzero